

Sigle 
 Banded iron bed  – tipo di roccia sedimentaria
 Bergisel-Bund  – associazione per l'annessione della provincia di Bolzano all'Austria

Codici 
 BIB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Baidoa (Somalia)
 bib – codice ISO 639-3 della lingua bissa